Burr Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burr Mountain (Litchfield County, Connecticut, 342 m)	
 Burr Mountain (Litchfield County, Connecticut, 425 m)